Kapeljica est un toponyme qui peut désigner :
Kapelica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Labin, comitat d'Istrie ;
Kapelica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Garešnica, comitat de Bjelovar-Bilogora.